Иван Фёдорович Пу́шечников (20 февраля 1918, Харьков — 9 августа 2010, Москва) — русский гобоист, педагог, композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Официальный сайт Фонда развития культуры и искусства имени И.Ф.Пушечникова https://www.pushechnikov-foundation.net/

Биография 
Закончил военно-дирижёрский факультет при Московской консерватории (1942) и Московскую консерваторию (1944, класс гобоя у H. H. Солодуева). В 1939—1959 солист оркестра Большого театра. С 1944 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте (ныне Российская академия музыки) им. Гнесиных (c 1963 по  — заведующий кафедрой духовых инструментов; с 1970 — профессор). Также преподавал в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, Государственном музыкальном училище (колледже) имени Гнесиных, Московском государственном институте музыки имени Шнитке.

Был членом жюри многих всесоюзных, всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Похоронен 11 августа 2010 года на Ваганьковском кладбище.

Педагогическая деятельность 
И. Ф. Пушечников впервые в СССР ввёл практику обучения игре на блокфлейте детей младшего возраста (5—7 лет) — в том числе как на «переходном инструменте», то есть в качестве подготовительного этапа к обучению игры на других духовых музыкальных инструментах, при этом создав соответствующую оригинальную методику и учебный репертуар. Участвовал в разработке советской учебной модели блокфлейты (основанной на блокфлейте-сопрано); впервые в СССР организовал экспериментальную группу в школе им. Гнесиных (1972), где обучали игре на этом инструменте. Впоследствии игра на блокфлейте вошла в учебные программы многих советских детских музыкальных школ.

Является автором многочисленных инструктивных пьес (этюдов, упражнений) для гобоя и блокфлейты, обработок и аранжировок для гобоя и фортепиано, блокфлейты и фортепиано, а также оригинальных сочинений (в том числе камерных ансамблей). Автор ряда научно-методических статей.

И. Ф. Пушечников воспитал более 1000 учеников, среди которых — Евгений Непало, Анатолий Любимов, Ольга Томилова, Сергей Великанов, Евгений Изотов, Иван Паисов, Алексей Огринчук, Дмитрий Булгаков, Иван Подъёмов, Дмитрий Дмитриев, Владимир Вяткин, Павел Бирюков.

Отзывы учеников 

Иван Фёдорович — безусловно, великий педагог и легендарная личность! Не только потому что, он работал до, во время и после войны (играл в Большом театре с самыми выдающимися дирижёрами), не только потому что его (и в основном, только его) ученики становились лауреатами различных конкурсов, в том числе крупнейших международных, но и потому что, эти ученики становились лауреатами и 50 лет назад, и совсем недавно. Аналогов школе этого человека нет. Кроме того, этот человек уникален тем, что он продолжает преподавать в нескольких учебных заведениях.

…Я хотел бы также вспомнить Ивана Фёдоровича как доброго и чудесного человека. […] многие смогут рассказать, какую огромную роль сыграл в их жизни Иван Фёдорович, взяв нас под свою педагогическую опеку, ещё не смыслящих совершенно ничего ни в музыке, ни в жизни. Не жалея сил, он воспитывал нас, уделяя нам внимание, как родным детям. Действительно, невозможно сосчитать, скольким он подарил эту прекрасную профессию. Но не только музыке мы учились у него. Удивительным остаётся в моей памяти пример его общения с людьми. Иван Фёдорович был тем редчайшим человеком истинно высокой культуры, которая позволяла ему разговаривать одинаково тепло и открыто со всеми: от шестилетнего начинающего ученика до уважаемого всеми профессора или даже высокопоставленного представителя власти! Вряд ли найдется человек, среди общавшихся с ним, кто мог бы сказать, что был обделён его вниманием. Наоборот, казалось, он интересовался судьбой каждого. Он искренне радовался нашим жизненным удачам, и всегда старался помочь нуждающемуся человеку, не дожидаясь даже его просьбы. Без сомнения, так происходило лишь благодаря его искренней безграничной доброте. Для меня Иван Фёдорович останется навсегда одним из первых и ярчайших примеров моей жизни.

Избранные публикации 
В данном списке представлены лишь некоторые публикации 2000-х годов. Среди старых изданий учебно-методических пособий И. Ф. Пушечникова, например — «Начальная школа игры на гобое» (1952).

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие» (27 мая 1951 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского музыкально-театрального искусства и в связи с 175-летием со дня основания Государственного ордена Ленина Академического Большого театра СССР
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (17 июля 1978 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 Почётный член IDRS (1998)
 Орден Почёта (21 сентября 1998 года) — за заслуги перед  государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (11 июня 2003 года) — за большие заслуги в развитии музыкального искусства

Примечания

Литература 
  — Колонка 889.
 
 Пушечников, Иван Фёдорович // 
 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных